Het middeleeuwse Koninkrijk Noorwegen, zie Koninkrijk Noorwegen (872-1397)
Koninkrijk Noorwegen (1814), bestond van februari tot augustus 1814
Het hedendaagse Koninkrijk Noorwegen, zie Noorwegen

Zie ook:
 Unie tussen Zweden en Noorwegen (1814-1905, ook wel Zweden-Noorwegen genoemd)
 Koninkrijk Denemarken en Noorwegen (1536-1814)
 Unie van Kalmar (1397-1523/1536)